E20 bezeichnet:
 BMW E20, ein PKW-Modell
 Ethanol-Kraftstoff, aus 20 % Ethanol und 80 % Benzin
 Europastraße 20, eine Fernstraße von Shannon in Irland nach Sankt Petersburg in Russland
 HMS E20, ein britisches U-Boot
 Hypoparathyreoidismus, eine durch Unterfunktion der Nebenschilddrüsen verursachte Erkrankung nach dem ICD-10-Code
 Toyota Corolla E20, ein PKW-Modell
 E20 (Ecuador), Straße

E20